

Долтон — місто, штат Південна Дакота
 Долтон — селище, штат Іллінойс